Малышевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Малышевская волость — в составе Владимирской губернии
 Малышевская волость — в составе Иркутской губернии
 Малышевская волость — в составе Тамбовской губернии
 Малышевская волость — в составе Томской губернии: Бийский уезд (1797—1822); Чарышский уезд (1822—1827); Барнаульский уезд (1827—1925)
 Малышевская волость — в составе Томской губернии: Колыванский уезд (1804—1820)